Молоси () може да се отнася за:

 Молос, епоним на молосите
 Молоси (народ), древен народ в Епир
 Молоси (дем), административна единица в Гърция
 Молоси (порода), порода догообразни кучета
 Булдогови прилепи (Molossidae)
 Република Молосия в Невада, САЩ